Franciaország
Orville, település Côte-d’Or megyében
Orville, település Indre megyében
Orville, település Loiret megyében
Orville, település Orne megyében
Orville, település Pas-de-Calais megyében

Egyéb
Orville, 2017-es amerikai televíziós sorozat